Maiden Voyage může být:

 Maiden Voyage (album, Herbie Hancock) – album Herbie Hancocka z roku 1965
 Maiden Voyage (album, Ramsey Lewis) – album Ramsey Lewise z roku 1968
 Maiden Voyage (album, Iron Maiden) – album skupiny Iron Maiden z roku 1998
 Maiden Voyage (album, Alice in Videoland) – album skupiny Alice in Videoland z roku 2003